Roque Sáenz Peña, een Argentijns president
Presidente Roque Sáenz Peña (departement), een departement in de Argentijnse provincie Córdoba